Minisci ist der Familienname folgender Personen:

 Teodoro Minisci  OSBI (1907–1990), Abt von Santa Maria di Grottaferrata

Siehe auch:
 Minisci-Reaktion, Namensreaktion in der Organischen Chemie